Административное деление Шри-Ланки существует с 1987, возникло после реформ, проведённых правительством Шри-Ланки. Существовавшее до 1987 деление возникло ещё в колониальные времена. Территория Шри-Ланки разделена на девять провинций. Провинции, в свою очередь, делятся на 25 округов, которые делятся на подразделения ОС, которые делятся на Грама Ниладхари. Провинциями управляют главные министры.

См. также 
 Таблица административных единиц по странам

Примечания

Ссылки 
 District Secretariats — Announcements
 Divisional Secretariats

 
Списки:Шри-Ланка